Tome (stripauteur), een Belgische stripauteur
Tome (stad), een stad in de Japanse prefectuur Miyagi